Берианидзе:

 Берианидзе, Георгий Вахтангович (род. 1981) — грузинский футболист.
 Берианидзе, Леван (род. 1990) — грузинский и армянский борец вольного стиля.